Ростворовски (пол. Rostworowski) – шляхетський герб, за словами ЖЮліуша Кароля Островського різновид герба Наленч.

Опис герба 
Щит почетвертовано навхрест з серцевим щитком:

 у полях І-му і Vму, червоних, срібна пов'язка;
 у полі II-му, блакитному, срібний семихрест без правого нижнього рамена;
 у полі III-му, блакитному, золота левова голова, що видихає червоне полум'я;
 у полі IV-му, червоному, три срібні балки.

Герб має чотири клейноди на чотирьох шоломах:

 І-й - п'ять страусиних пір'їн;
 II-й - срібне цуценя у пояс у золотій чаші;
 III-й  - діва у червоному одзі, з розпущеним золотим волоссям, що перев'язане срібною хусткою, між рогами оленя, які вона тримає;
 IV-й - золота левова голова, що видихає червоне полум'я.

Намети:

 На шоломі І-му небесно-блакитний, підбитий сріблом;
 На шоломі II-му і III-му червоний, підбитий сріблом;
 На шоломі IV-му синій, підбитий золотом.

Найбільш ранні згадки 
За словами Островського різновид має бути однією із гілок Ростворовських вже з XV століття. Автор також наводить думку Жерницького про те, що така сім'я вважається шляхетною і в Росії. Проте прізвище Ростворовских відсутній у офіційному переліку титулованих родів.

Символіка 
Герб має характер родового генеалогічного. Можна з нього читати, що людина, якій його дали мала батька й матір герба Наленч (поля V і І), бабусю герба Пилява (поле II), прабабусю герба Задора (поле III) і дідуся герба Корчак (поле IV). Той факт, що такі емблеми створювалися на потреби аристократичних дипломів, здається, підтверджує гіпотезу Жерницького про графський титул Ростворовських.

Роди 
Ростворовські (Rostworowski).

Бібліографія 
 Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.

Примітки 

Шляхетські герби
Родові герби
Польські родові герби‎